Salaverría ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio José Ramírez Salaverría (1917–2014), venezolanischer Bischof 
 Martín de Salaverría († evtl. 1783), spanischer Militär, Zivilgouverneur von Trinidad